Clemente Bocciardo – pittore italiano
 Domenico Bocciardo – pittore italiano
 Giovanni Bocciardo – calciatore italiano
 Mariella Bocciardo – politica italiana e prima moglie di Paolo Berlusconi
 Pasquale Bocciardo – scultore italiano